Черепахи — ряд зауропсидів (за старою класифікацією — плазунів), що існує впродовж 250 мільйонів років.
 Черепаха — стара назва сузір'я Ліра.
 Черепаха — назва бойового порядку в Армії Стародавнього Риму.
 «Черепаха» — перший бойовий підводний човен
 «Черепаха» — золота пам'ятна монета номіналом 2 гривні, випущена Національним банком України, присвячена черепасі — символу довголіття та мудрості.
 БТ-СВ-2 «Черепаха» — дослідний радянський танк.

Топонім 
 Черепаха — річка в Луганській області.

Прізвище 
 Черепаха Олександр Іванович (1970—2015) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.